La stagione 1948-1949 è stata la quarantaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Charlie Wayman del Southampton con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Fulham e West Bromwich Albion e  promosse in First Division 1949-1950.
  Nottingham Forest e  Lincoln City retrocesse in Third Division North/South 1949-1950.

Voci correlate
First Division 1948-1949
Third Division North/South 1948-1949
FA Cup 1948-1949
FA Charity Shield 1949

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949